Sipce :
SIPCE, Syndicat indépendant des personnels du Conseil d'État
Šipče,  village du district de Raška en Serbie